Дизел се може односити на:
 дизел-гориво
 дизел-локомотива
 Дизел, град у Француској
 Рудолф Дизел, немачки изумитељ, познат по изуму дизел-мотора
 Вин Дизел, амерички глумац
 дизел, скраћено од дизелаш